Карлус-Шагас ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Мукури. Входит в экономико-статистический  микрорегион Нануки. Население составляет 21 038 человек на 2006 год. Занимает площадь 3 198,853 км². Плотность населения — 6,6 чел./км².

История 
Город основан 17 декабря 1938 года.

Назван в честь Карлуса Шагаса.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 95.386.202,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 4.441,32 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,681 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс